Santibanes puede hacer referencia a:

Santibanes de Murias (Santibáñez de Murias), lugar de la parroquia de Murias, en el concejo de Aller, Asturias.
Santibanes de la Fuente (Santibáñez de la Fuente), lugar y parroquia en el concejo de Aller, Asturias.

Véase también

Santibáñez